Blaubart steht für:

 Blaubart, ein französisches Märchen von Charles Perrault (1697)
 Blaubart (Marlitt), eine Novelle von E. Marlitt (1866)
 Blaubart (Operette), eine Operette von Jacques Offenbach (1866)
 Blaubart (Ballett), ein Ballett von Pjotr Schenk, Choreografie von Marius Petipa (1896)
 Ritter Blaubart (Oper), eine Märchenoper von Emil Nikolaus von Reznicek (1920)
 Blaubart (1951), französisch-deutsches Filmdrama
 Blaubart (1972), italienisch-französischer Horrorfilm
 Blaubart (Erzählung), eine Erzählung von Max Frisch (1982)
 Blaubart (1984), deutsch-schweizerisches Fernsehdrama
 Blaubart (1986), deutsches Filmdrama

Siehe auch:
 Gilles de Rais, die historische Vorlage zum Märchen
 Mädchenmörder, eine traditionelle Volksballade mit dem Thema von Blaubart
 Raoul Blaubart, deutscher Titel der französischen Oper Raoul Barbe-bleue
 Herzog Blaubarts Burg, Oper von Belá Bartók